Il Gran Premio Superstars di Portimão 2010 è la quarta prova delle Superstars Series 2010. Questo appuntamento vale per tutti e tre i campionati in programma quest'anno.

Cambiamenti rispetto a Vallelunga (SS) e Imola (GT)

Superstars Series
Johnny Herbert, Domenico Caldarola e Filippo Zadotti ritornano sulle loro Chevrolet Lumina CR8 della Motorzone Race Car;
Michela Cerruti viene sostituita per motivi di salute da Mario Ferraris sulla seconda Mercedes di Romeo Ferraris;
Dopo la parentesi in Chevrolet, Giovanni Faraonio passa sulla seconda BMW della RGA Sportmanship;
Matteo Cressoni passa alla Chrysler del team MRT by Nocentini dopo che questo aveva corso a Monza con Giovanni Lavaggi;
Alla Hop Mobile Audi Sport Italia, oltre al ritorno di Cola e Papini, in questa gara c'è anche quello di Filipe Albuquerque, dopo il doppio secondo posto dell'anno precedente;
Ritorna pure la Maserati sempre con Andrea Chiesa e Sandro Bettini a dividersi la vettura;
Le due BMW della Todi Corse vengono affidate a Guido Formilli Fendi e a Ferdinando Geri.

GT Sprint
Michele Rugolo torna a gareggiare da solo sulla Ferrari F430 della Easy Race;
Per questa gara è impegnato anche il pilota casalingo Francisco Cruz sulla Ferrari dell'Aurora Racing Team;
Marco Cioci, vincitore a Imola in gara-2, gareggia ora per la Scuderia 22 al fianco di Carlo Graziani sulla Corvette C6R;
Giovanni Bassetti prende il posto di Michele Merendino sulla Ferrari della Scuderia La.Na. in coppia con Gianni Checcoli.

Superstars Series

Prove Libere

Qualifiche

Gara 1

Gara 2

GT Sprint

Prove Libere

Qualifiche

Gara 1

Gara 2

Classifiche

Classifica Internazionale

Classifica Italiana

Classifica GT Sprint

Note

Collegamenti esterni

Superstars Series